Петровская башня — башня Московского Кремля.
 Петровская башня — башня Окольного города Псковской крепости.